Mereta ima više značenja:
 Mereta, Alessandria
 Mereta, Genoa
 Mereta, Savona